Human Touch  () — девятый студийный альбом американского рок-исполнителя Брюса Спрингстина, выпущенный в марте 1992 года.

Список композиций 
 «Human Touch» — 6:31
 «Soul Driver» — 4:39
 «57 Channels (And Nothin' On)» — 2:28
 «Cross My Heart» (Springsteen/S.B. Williamson) — 3:51
 «Gloria’s Eyes» — 3:46
 «With Every Wish» — 4:39
 «Roll of the Dice» (Springsteen/Bittan) — 4:17
 «Real World» (Springsteen/Bittan) — 5:26
 «All or Nothin' at All» — 3:23
 «Man’s Job» — 4:37
 «I Wish I Were Blind» — 4:48
 «The Long Goodbye» — 3:30
 «Real Man» — 4:33
 «Pony Boy» (народная) — 2:14

В записи участвовали 
 Брюс Спрингстин — гитара, бас-гитара, вокал, аранжировка.
 Рой Биттан — клавишные.
 Майкл Фишер — перкуссия.
 Бобби Хэтфилд — вокал.
 Марк Айшем — труба.
 Рэнди Джексон — бас.
 Бобби Кинг — вокал, бэк-вокал.
 Дуглас Ланн — бас.
 Ян МакЛаган — фортепиано.
 Сэм Мур — вокал.
 Тим Пирс — гитара.
 Джефф Поркаро — перкуссия, ударные.
 Дэвид Санчес — орган.
 Патти Скиалфа — вокал.
 Курт Вортман — барабаны.

Позиции в чартах 
 2-е место — чарт Billboard 200 (1992).

Синглы 
 Human Touch:
 16-е место — чарт Billboard Hot 100 (1992).
 1-е место — чарт Mainstream Rock (1992).
 8-е место — чарт Adult Contemporary (1992).
 57 Channels (And Nothin' On):
 68-е место — чарт Billboard Hot 100 (1992).
 6-е место — чарт Mainstream Rock (1992).
 Roll of the Dice:
 6-е место — чарт Mainstream Rock (1992).

Альбомы 1992 года
Альбомы Брюса Спрингстина